Crusoe – amerykańsko-angielsko-kanadyjsko-południowoafrykański serial przygodowo-sensacyjny, produkcji NBC. Serial opowiada o przygodach Robinsona Crusoe, przedstawionego w powieści Daniela Defoe o tym samym tytule. Serial w Polsce emitowany był w każdy piątek o godz. 20:20 na kanale TVP1 w wersji z lektorem. Emisja serialu w Jedynce została zakończona 3 kwietnia 2009 roku. Kontynuacja, lecz są to powtórki, nastąpiła w marcu 2011. 2 maja 2012 roku rozpoczęto emisje na kanale TV Puls, premierowo zakończyła się 21 maja, a powtorkowo 17 sierpnia 2012 roku.

Obsada 
 Philip Winchester – Robinson Crusoe
 Tongayi Chirisa – Piętaszek
 Joaquim de Almeida – Santos Santana
 Mia Maestro – Olivia
 Sam Neill – Jeremiasz Blackthorn
 Anna Walton – Susannah Crusoe
 Sean Bean – James Crusoe

Odcinki 
 Serial składa się z 13 odcinków.
 Serial po raz pierwszy w Polsce pojawił się na kanale TVP1 - 9 stycznia 2009 roku.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 Oficjalna strona serialu
  

Amerykańskie telewizyjne seriale przygodowe
Amerykańskie telewizyjne seriale sensacyjne
Seriale telewizyjne emitowane od 2008
Seriale telewizyjne zakończone w 2009
Filmowe adaptacje utworów Daniela Defoe
Programy telewizji NBC